Orval syfta på:

 Orval, Cher – fransk kommun i departementet Cher
 Orval, Manche – fransk kommun i departementet Manche
 Orval (berg) – ett berg i Storbritannien
 Orval (kloster) – i Belgien
 Orval (öl) – ett belgiskt ölmärke
 Orval (ost) – en belgisk ost